Mao-Mausoleum bezeichnet:

das Maoling-Mausoleum, chinesisch Maoling
das Mausoleum Mao Zedongs, chinesisch Mao zhuxi jiniantang